Het seizoen 1995/96 was de 85ste editie van de Oostenrijkse voetbalcompetitie.

Zehnerliga (1. Bundelsiga) 
De Bundesliga werd voor de dertigste keer in de clubgeschiedenis gewonnen door Rapid Wien. De club stelde de titel veilig door op de allerlaatste speeldag (1 juni) in een rechtstreeks duel met 2-0 te winnen van achtervolger Sturm Graz. Ten overstaan van 48.000 toeschouwers in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen scoorden Roman Pivarnik en Christian Stumpf.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

FC Admira/Wacker wint en speelt ook volgend seizoen in de hoogste afdeling

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Scheidsrechters

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 1995/96
Oostenrijks voetbalelftal in 1995
Oostenrijks voetbalelftal in 1996

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1995/96